Demjén István (1888–1962) budafoki református lelkész
 Demjén István (1933–2008) neveléstörténész, festő, költő, pedagógus
 Demjén István (1938–2022) énekes, gitáros, a Dogs, Liversing és a Meteor együttesek tagja